Cab kan avse

Cabriolet
Kai Brunila